Kressengraben ist ein Gewässername im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim in Bayern:

 Kressengraben (Mittlere Aurach), rechter Zufluss der Mittleren Aurach nach Oberniederndorf, Markt Emskirchen
 Kressengraben (Weisach), linker Zufluss der Weisach (zur Aisch) an der Nonnenmühle, Markt Uehlfeld

Siehe auch:
 Kressenbach
 Kressgraben